

Personnalités 

  (né en 1935), juriste et homme politique allemand ;
 Georg Stollenwerk (1930-2014), joueur de football international allemand ;
 Marie Hélène Stollenwerk (1852-1900), religieuse allemande, fondatrice, bienheureuse  catholique ;
  (1891-1952), chimiste allemand.